Integral, pojam u višoj matematici
 INTEGRAL, umjetni satelit